Maillot puede hacer referencia a:
 Maillot, comuna del departamento de Yonne (Francia).

Además, puede referirse al jersey que usan los ciclistas, el cual puede tener diversos colores según su uso o significado:
 El maillot amarillo.
 El maillot arcoíris.
 El maillot blanco.
 El maillot (Tour de Francia).